О́льга Игоревна Филимонова (еще известна как Смирнова; род. 4 октября 1983, Свердловск, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.

Биография 

С раннего детства занималась бальными танцами и акробатикой, затем в театральной студии при театре музыкальной комедии. Училась в свердловских школах № 5 и № 74. Параллельно окончила Школу современного танца при Екатеринбургском Центре Современного Искусства (2001). Затем училась в Российской Академии Театрального Искусства (РАТИ—ГИТИС), режиссёрский факультет, актёрская группа, мастерская О. Л. Кудряшова (окончила в 2006 году). С 2007 года снимается в кино.

Роль Аполлинарии Сусловой, сыгранная Ольгой Филимоновой в сериале «Достоевский», вызвала противоречивые оценки. «У неё вообще очень точно схваченный характер и образ», — считает сценарист фильма Эдуард Володарский. А литературовед и специалист по Достоевскому Игорь Волгин полагает, что:«Аполлинария Суслова в этом фильме получилась слишком… развратной. Даже взгляд — роковой опытной женщины, а не целомудренной девушки».

 Личная жизнь 
Разведена с 2019 года, была в браке с Алексеем Филимоновым, актёром.
Дети - дочь Василиса Алексеевна Филимонова (род. 2006) и сын Фёдор Алексеевич Филимонов (род. 2014).

Творчество

Театральные роли 
Дипломные спектакли:
 «Вий», Николай Васильевич Гоголь (реж. Светлана Землякова), главная роль — Панночка
 «Троянки», Еврипид (реж. Светлана Землякова), главная роль — Афина
 «По-лю-бо-вно», танцевальный спектакль (реж. Олег Глушков)
 «Кармина Бурана», Карл Орф, сценическая кантата (реж. Олег Кудряшов)
 «Нос», Николай Васильевич Гоголь (реж. Андрей Неделькин), все женские роли
 «Синяя борода — надежда женщин», Д. Лоэр (реж. Екатерина Гранитова), роль — Юдит, совместная продукция «Школы современной пьесы», движения «Kislorod» и общественного фонда «Алем Арт» (Казахстан):
 «Объяснить» (реж. Иван Вырыпаев)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Биография на ruskino.ru
 Ольга Смирнова на сайте Мастерской Олега Кудряшова
 Радио «Культура»: Спектакли Мастерской Кудряшова
 Миронову досталась развратная Смирнова
 «Знамя юности»: Ольга Смирнова — жертва любви «Охотников за бриллиантами»
 Радио ЭХО Москвы: Беседа с Ольгой Смирновой

Выпускники ГИТИСа
Актрисы России